Бомон-де-Пертюи () — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Относится к кантону Пертюи.

Географическое положение 

Бомон-де-Пертюи расположен в 75 км к юго-востоку от Авиньона. Соседние коммуны: Корбьер на востоке, Сен-Поль-ле-Дюранс на юге, Мирабо и Ла-Бастидонн на юго-западе, Грамбуа и Ла-Бастид-де-Журдан на северо-западе.

Гидрография 
На востоке коммуны протекает Дюранс, ручей Сен-Марсель (протяжённостью 10 км), берущий начало у близлежащей фермы л’Арнод, питается многочисленными ручьями и впадает в Дюранс. На западе территорию коммуны пересекает Эз, правый приток Дюранса.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 1055 человек.

Достопримечательности 
 Памятник французам, погибшим в Первую мировую войну, 1923 год.
 Статуя Сент-Эшера Лионского при гроте, бывшее место паломничества.
 Церковь Сен-Жан-Батист, в романском стиле.
 Часовня Нотр-Дам-де-Бовуар, вторая половина XI века.
 Остатки часовни Сен-Круа, XIII век, закрыта в XVIII веке.

Ссылки 
 Национальный институт статистики